Справа — певна галузь занять, спеціальність, професія.

 Архівна справа (значення)
 Архівна справа — діяльність з організації збереження, обліку і використання архівних документів .
 Гірнича справа — галузь науки й техніки, що охоплює сукупність процесів видобування корисних копалин з надр або на поверхні Землі, а також їх попереднього оброблення з метою використання в господарстві.
 свердловинна гірнича справа — наукова дисципліна про свердловинні способи розробки родовищ корисних копалин.
 гірничорятувальна справа — підгалузь гірничої справи, що розробляє наукові основи, здійснює комплекс організаційних заходів щодо боротьби з аваріями на шахтах і рудниках;
 Видавнича справа — сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність
 Військова справа — в широкому розумінні охоплює всі питання військової теорії і практики.
 Будівельна справа — спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів
 Банківська справа — концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській сфері.
 Справа — добірка документів, об'єднаних за якоюсь ознакою і які зберігаються разом. Теки з написом «Справа» використовуються в діловодстві.
 Судова справа — справа, яка розглядається в суді із веденням відповідних документів, довідок, резолюцій
 Ювелірна справа — вид людської діяльності, що дозволяє виготовляти штучні прикраси тіла людини.

Посилання 
 Справа  //